Сан Хуан дел Сентро има више значења:

 Сан Хуан дел Сентро, Ел Порвенир дел Сентро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хуан дел Сентро (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику